Бейт Давид  может означать:
  — район Иерусалима.
 Бейт Давид — династия Давида.
 Бейт Давид — синагога в Волгограде.